Poveljstvo Kopenske vojske ZDA za Tihi ocean (angleško United States Army Pacific; kratica USARPAC) je poveljstvo Kopenske vojske ZDA, ki pokriva Tihi ocean.

Kopenska vojska Združenih držav Amerike